3135 Lauer – asteroide della fascia principale

Persone 

 Bruno Lauer – manager di wrestling e arbitro di wrestling statunitense
 Fred Lauer – pallanuotista statunitense
 Georg Lauer – tipografo tedesco
 Jean-Philippe Lauer – egittologo francese
 Martin Lauer – ostacolista, multiplista e velocista tedesco
 Sandra Lauer – cantante tedesca
 Tod R. Lauer – astronomo statunitense

Pagine correlate 

Laer